Mk 47 steht für:
 Mk 47 Striker, ein 40 mm-Granatwerfer mit einem integrierten Feuerleitsystem

MK-47 steht für:
 Kumanovo, ISO-3166-2-Code der Mazedonischen Gemeinde

MK47